Jméno a příjmení Václav Pařík může znamenat několik osobností:

Václav Pařík (politik) (1839 – 1901) – lékař, komunální politik a propagátor české kultury v Třebenicích
Václav Pařík (hudebník) (1911 – 1987) – trumpetista, pedagog, historik hudby
Václav Pařík (atlet) (1963) – běžec na střední a dlouhé tratě